Linguística
Análise morfológica —  estudo da classe gramatical de cada uma das palavras de uma frase
Morfologia (linguística) —  estudo  da estrutura e formação das palavras

Geologia
Geomorfologia —  ramo da Geologia, estuda as formas da superfície terrestre
Morfologia agrária —  forma ou aspecto de como estão divididas áreas exploradas e não-exploradas
Morfologia dos solos —  estudo dos fatores causadores de modificação do solo
Morfologia urbana —  estudo das estruturas e formas das cidades

Biologia
Morfologia (biologia) —  estudo da forma de um organismo, ou de parte dele
Morfologia floral —  estudo da forma da estrutura reprodutora das plantas (flores).
Morfologia foliar —  estudo da forma dos órgãos das plantas especializados em fotossíntese e respiração
Morfologia vegetal —  estudo da formas e estruturas das plantas (dentro da botânica)

Computação
Morfologia matemática —  modelo teórico para as imagens digitais, baseado na teoria Lattice

Desambiguação
!Desambiguações mal formatadas